Radium (88Ra) má 34 známých radioaktivních izotopů, s nukleonovými čísly 201 až 234, a několik jaderných izomerů. Nejstabilnější izotopy jsou 226Ra (poločas přeměny 1 600 let), 228Ra (5,75 let), 225Ra (14,9 dne), 223Ra (11,43 d) a 224Ra (3,63 d). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 100 minut, většina pod 10 sekund.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

 
Radium
Radium